Агино-Село — топоним.

 Агино-Село (Македония) — село в общине Куманово Республики Македонии.
 Агино-Село (Республика Сербская) — село в общине Баня-Лука Республики Сербской (Босния и Герцеговина).